Санаторий Форос — санаторно-курортный комплекс общетерапевтического профиля. Расположен в Большой Ялте, в поселке городского типа Форос, и ведет свою историю с 1945 года.

Климат 
Расположен на самом юге Крымского полуострова. Из-за особенности ландшафта, Форос отличается по своим климатическим характеристикам от остальной территории южного берега Крыма. Климат субсредиземноморский слабоконтинентальный, с тёплой зимой (средняя температура января около +4 — +5 градусов) и длительным, преимущественном сухим, но не очень жарким летом (средняя температура летом +27, +32 градуса). Кроме богатой парковой растительности (более 200 видов деревьев и кустарников) произрастает большое количество крымских эндемиков. Продолжительность солнечного сияния в Форосе составляет 2300 часов, в Ялте — 2223. Увлажненность воздуха самая низкая на всем южном берегу Крыма. Небольшое количество осадков и невысокая влажность воздуха, в сочетании с летними бризами, делает климат курорта Фороса исключительно комфортным для отдыха. Пик курортного сезона приходится на период с 15 июля по 20 августа. В начале сентября начинается «бархатный» сезон, наиболее благоприятный для климатолечения. Средняя температура воздуха и воды в этот месяц 20-25 градусов.

История 

— 1920 г. Имение «Форос» переходит в ведение Наркомата Социального Обеспечения РСФСР, где отдыхают и лечатся инвалиды. Во времена НЭПа в Форосе за высокую плату отдыхали богатые люди.
— 1924 г. Форос переходит в собственность ЦК профсоюза текстильщиков и становится домом отдыха для ленинградских текстильщиц.
— 1929 г. В Форос для его осмотра приезжает Н. К. Крупская и секретарь ЦИК А. С. Енукидзе. После этого визита принято решение о передаче Фороса в ведение Управления ЦИК СССР.
— 1941 г. С 1 июня основан детский санаторий, просуществовавший до начала войны.
— 1945 г. санаторий передан в УД ЦК КПСС.

Начиная с 1945 года инфраструктура санатория постоянно совершенствуется, появляются новые комфортабельные корпуса для отдыха и иные социальные объекты.
За этот период построены или обновлены:1956 — поселковый клуб1958 — летний открытый кинотеатр на 250 человек и танцплощадка
1959 — коттеджи в доме отдыха «Тессели»
1960 — спальный корпус № 6
1961 — спальный корпус № 7
1966 — широкоэкранный крытый кинотеатр на 600 мест

Главным событием в истории санатория стала постройка 14-ти этажного Спального корпуса в 1988 году на 306 мест. Объект возводился силами 2-х военно-строительных отрядов, размещенных в поселке Форос. Заказчиком строительства выступило управление делами ЦК КПСС. Проект санатория разработан в ЦНИИЭП курортно-туристических зданий и комплексов Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР. Главный архитектор проекта Лобзин, архитектор Чирков. После введения в эксплуатацию Главного корпуса исчезла необходимость в использовании спальных корпусов № 5 и 6. Теперь все отдыхающие проживали в новом корпусе Санатория.

3 февраля 2016 года общественной организацией Федерация профсоюзов Республики Татарстан принято участие в открытом аукционе по продаже государственного имущества «Санаторий „Форос“». По итогам аукциона Федерация профсоюзов Республики Татарстан признана победителем. В сжатые сроки был проведен косметический ремонт корпуса, и уже 20 июня 2016 года Санаторий принял первых посетителей.

В 2017 году в главном корпусе Санатория «Форос» проведена глобальная реконструкция номерного фонда и инфраструктуры. Во время реновации номеров основной акцент сделан на комплектации номеров современной мебелью и стандартизации дизайна всех категорий номеров. Общее количество номеров увеличилось с 221 до 223.

Главными достопримечательностями Санатория являются Форосский парк и дворец Кузнецова.

Известные личности 
Форос — был очень популярным местом отдыха среди известных и знаменитых людей.
В советский период:
 певицы Людмила Зыкина, Валентина Толкунова
 футболист Лев Яшин
 певцы Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Юрий Лоза, Поль Робсон
 актёры Ролан Быков, Леонид Броневой
 актрисы Любовь Орлова, Лия Ахеджакова, Людмила Целиковская
 поэт Андрей Вознесенский
 режиссёр Юрий Любимов
 космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов
 композитор Сергей Рахманинов
 писатели Максим Горький, Юлиан Семенов

В санатории «Форос» неоднократно с концертами выступали:
 актёры Михаил Пуговкин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Василий Лановой
 певицы Надежда Бабкина, София Ротару
 певец Кола Бельды

В новейшее время:
 группа «Кипелов»
 актриса театра и кино Лаура Пицхелаури

Лечение 

Санаторий «Форос» это климатическая здравница общетерапевтического профиля с современной лечебно-диагностической базой. Это лечебное учреждение, специализирующееся на лечении заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы.

Примечания

Литература 
 Фирсов П. П. Все о Форосе. — Севастополь, 2002. — 256 с. с илл. — 500 экз.

Ссылки 
 

Санатории по алфавиту
Санатории Крыма
Форос